Ву́лиця Кавалері́дзе (також Ву́лиця Іва́на Кавалері́дзе) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Кавалерідзе — вулиця в Сихівському районі Львова.
 Вулиця Івана Кавалерідзе — вулиця в Подільському районі міста Києва.

Вулиці, названі на честь людей